Антонеллі () — прізвище італійського походження, що може відноситись до:
 Домінік Ентоні Антонеллі (1967) — американський інженер в галузі аерокосмічної техніки, льотчик Військово-морського флоту США, астронавт США.
 Кетлін Антонеллі  (1921—2006) — американська (ірландського походження) комп'ютерна програмістка, обчислювач, учена в галузі інформатики.
 Лаура Антонеллі ( — ) — італійська кіноакторка, зірка італійського еротичного кіно 1970–1980-х років.
 Мікеле Антонеллі (1994) — італійський легкоатлет.
 Нікколо Антонеллі (1996) — італійський мотогонщик.

Італійські прізвища